Lillbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillbäcktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Lillbäcktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,56 ha)
Lillbäcktjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (8,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn